Фёдор Андре́ев:
* Андреев, Фёдор Андреевич (1879—1952) — патофизиолог и терапевт.
 Андреев, Фёдор Борисович (1966—2015) — российский бизнесмен.
 Андреев, Фёдор Владимирович (род. 1982) — российский и канадский фигурист.
 Андреев, Фёдор Дмитриевич (1868 — ?) — крестьянин, депутат Государственной думы от Ярославской губернии.
 Андреев, Фёдор Константинович (1887—1929) — протоиерей, богослов.
 Андреев, Фёдор Фёдорович (1901—1950) — генерал-лейтенант медицинской службы.